Targionia kan syfta på:

 Targionia (djur) – ett släkte av insekter
 Targionia (växter) – ett släkte av växter